De 12de editie van de Champions League werd door FC Porto gewonnen in de finale tegen AS Monaco.

Voorronde

Eerste voorronde

Tweede voorronde

Derde voorronde

Groepsfase 
16 winnaars van de 3de kwalificatieronde, 10 kampioenen van de 10 competities met het beste coëfficiënt en 6 vicekampioenen van de 6 beste competities werden verdeeld over 8 groepen van 4. De top 2 van elke groep gaat naar de 1/8 finale, de nummer 3 naar de UEFA Cup, de nummer 4 is uitgeschakeld.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Achtste finale

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Kampioen

Externe links 
 2003-04 season at UEFA website
 European Club Results at RSSSF

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 2003/04